Сергей Орловский:
 Орловский, Сергей Александрович (род. 1972) — российский программист и предприниматель в сфере создания компьютерных игр, создатель и руководитель компании Nival.
 Орловский, Сергей Николаевич (1891—1935) — главный военный прокурор РККА.